Plaats in Indonesië
 Kalierang (Bumiayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Kalierang (Selomerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java